Les équipements de l'Armée suisse, rassemblent différentes sortes de véhicules, des chars de combat, des véhicules de transport de troupe ainsi que des hélicoptères de transport et des avions de combat en service dans les Forces terrestres ou les Forces aériennes.

Équipements

Armement

Armes à feu et grenades 

 SIG P210 (Pistolet  49): plus utilisé à ce jour remplacé par le SIG P220 .
SIG P220 (Pistolet  75) Pistolet automatique Simple action/Double action sans sécurité manuelle alimenté par un magasin simple colonne de 9 cartouches en cours de remplacement par le Glock 17.
 Sig-Sauer PRO 2009 (Pistolet  03), plus utilisé à ce jour remplacé par le Glock 17.
 Glock 17 (Pistolet 12/15): Pistolet à percuteur lancé utilisé par la police militaire et le DRA10, ce pistolet a été adopté récemment comme arme de poing de dotation et commence à être fourni à la troupe en remplacement du P75/P220.
 SIG-550 (Fass 90), le fusil d'assaut 90 est l'arme standard de l'armée suisse de calibre 5.6 GP90 similaire au calibre 5,56 × 45 mm OTAN.
 SIG-552 (Fass 04)
 SIG-553 (Fass 07) : version courte du Fass 90, utilisée par les forces spéciales (CFS) et la police militaire.
 SIG-551
 SIG-510-0 (Fass 57) :  plus utilisé à ce jour remplacé par le SIG-550.
 SIG GL 5040/5140 (lance-grenade 97 GwA 97): il s'agit du lance grenade semblable au M203 tirant des grenades de 40 x  OTAN adapté pour être fixé sur le Fass 90 ou le SIG 551.
 B&T-MP5, remplacé progressivement par le SIG-553 (Fass 07).
 HK-MP5SD : utilisé par les grenadiers, les parachutistes et par quelques éléments professionnels, remplacé progressivement par le Fass 07.
 SAKO TRG 42 (Fusil de tireur d'élite 04, cal. ).
 PGM Hécate II (Fusil de précision antimatériel, cal. ).
 FN Minimi (Fusil mitrailleur 05 (FM 05) / LMg 05) : mitrailleuse légère, cal 5,56 × 45 mm OTAN alimenté par Bande de munitions ou par Magasin STANAG.
  : mitrailleuse en 7,5 × 55 mm GP11. N'est plus utilisée en standard par l'infanterie (elle a été remplacée par la FM05) mais reste en service sur les véhicules (Leopard 2 et Eagle I et II).
 Browning M2HB (Mg 64) : mitrailleuse lourde américaine de 1921, en cal. , utilisée sur trépied, sur les véhicules blindés et les bateaux. La version utilisée sur les bateaux a été modernisée, notamment avec un canon qui se verrouille/déverrouille avec une rotation d'un quart de tour seulement au lieu de devoir être complètement vissé / dévissé.
 Remington 870 (Fusil multi-usage 91) : utilisé par la police militaire, les troupes territoriales, les grenadiers ainsi que sur les bases aériennes par les soldats de sûreté.
  (grenade à main)

Lance-mines / mortiers 
 Lance-mines  72
 Lance-mine 87 de 
 Mortier  19 : appareil de pointage électronique, transmission numérique des données d’acquisition de la cible au départ du coup, logiciel de direction des feux permettant un engagement flexible de plusieurs mortiers et une augmentation de la vitesse d’engagement, Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI).

Armes antichar 

 Panzerfaust 3 : lance-roquettes antichar à charge creuse
 MATADOR : système d’armes polyvalentes Heat and Hesh RGW 90 HH
 NLAW : missile antichar de nouvelle génération NLAW
 M72 LAW Mk2 : arme antiblindage légère

Armes antiaériennes 

 FIM-92 Stinger
 Rapier : 60 systèmes achetés en 1980. Retrait fin 2022 et démantèlement commencé en 2023
 Canon DCA  63/12 avec appareil de conduite du tir 75/10  

Le programme d'armement Bodluv 2020 vise à renouveler les armes antiaériennes de l'armée suisse à l'horizon 2020, pour la moyenne et longue portée surtout, le Bristol Bloodhound n'ayant pas été remplacé.

Mines et charges dirigées 
 Mine antichar 60
 Mine antichar 88
 Charge dirigée légère et lourde 96

Véhicules

Principaux véhicules de combat terrestres 
État en 2018. Pour les détails voir la section Véhicules et Artillerie sur véhicule.

Véhicules blindés du génie

Avions et hélicoptères 

 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
 Northrop F-5 E/F Tiger II
 Pilatus PC-7
 Pilatus PC-9
 Pilatus PC-21
 Pilatus PC-6
 Hélicoptères
 Aérospatiale AS332 Super Puma
 Aérospatiale AS532 Cougar
 Eurocopter EC635
 Drone ADS-15 Hermes 900 HFE
 Service de transport aérien de la Confédération (STAC)
 Falcon 900Ex EASy
 Pilatus PC-24
 Bombardier Challenger 604
 Cessna Citation Excel
 Beechcraft 1900
 Twin Otter
 Beech King Air 350

Bateaux 
 14 canot-patrouilleur 16, en service au sein de la 
 Divers bateaux de sauvetage et de reconnaissance
  de traversée
 Plateformes flottantes des troupes du génie

Historique de l’acquisition de l'équipement

Équipement personnel

Uniformes 

Les uniformes au milieu du  étaient en bleu ou en gris-brun avec des épaules rouges et des parties blanches selon les armes. À partir de 1915, des uniformes inspirés de l'Armée allemande furent introduits. Durant la Seconde Guerre mondiale, les uniformes étaient gris-vert avec un harnais en cuir et des grades indiqués au bas des manches. Ce style resta en vigueur  avant d'être remplacé par l'uniforme en tissu "camouflage" avec des teintes rouges et verdâtres (Alpenflage). Les motifs ont été revus au début des  et l'uniforme de combat se décline désormais dans des tons bruns, verts (tenue d'assaut 90 (TAZ 90)). Les grades fixées sur le col, auparavant des plaquettes métalliques, ont été remplacés par des morceaux de tissu en velcro. La tenue de sortie est quant à elle grise et se porte avec un béret.

3 catégories de tenues à partir d'Armée 95 : Tenue C (tenue de travail), Tenue B (tenue de service), Tenue A (tenue de sortie), tenues spéciales.

Camouflages

Chaussures

Sacs

Tentes

Sac de couchages

Couteaux

Ustensiles de cuisine personnels

Gourdes

Gamelles

Services

Rations

Polémiques 
Des uniformes de combat TAZ 90 sont en partie produits hors de Suisse. En 2012, l'association Public Eye dénonce la fabrication de vestes et pantalons dans des ateliers textiles en Macédoine où les couturiers sont rémunérés  ce qui représente un salaire insuffisant pour vivre dans ce pays selon publiceye.ch. L'affaire est révélée dans la presse et fait alors polémique. Une pétition récoltant plus de  demande alors au législatif fédéral de modifier la loi sur les marchés publics.

Quatre années plus tard, des faits similaires sont reprochés à l'armée suisse pour ses bottes de combat qui sont commandées par l'Office fédéral de l'armement à la firme italienne AKU et produites en Roumanie, et donc « made in Europe », pour un prix de . Ce prix permet de rémunérer les ouvriers au salaire minimum roumain qui est de , bien que dans les faits, les couturiers rencontrés par la RTS, essentiellement des femmes, parlent de l'impossibilité de faire vivre leur famille avec un tel salaire, la majorité d'entre eux s'endettant avec des crédits. « Le salaire que nous versons correspond au salaire minimum roumain » s'est défendu l'un des dirigeants locaux d'AKU..

Infanterie 
Fusils, carabines, mousquetons, fusils d'assaut, revolvers, pistolets, pistolets-mitrailleurs, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, grenades, armes anti-chars, lance-grenades, etc.

Artillerie

Pièces d'artillerie tractées

Armes de forts, fortins et monoblocs

Artillerie sur véhicule 

Source du tableau

L'obusier blindé M109 dans l'Armée suisse 

M109
 Obusier blindé 66 (Panzerhaubitze 66): 146 M109 (L23, M126) acquis entre 1968 et 1970, mise en service entre 1971 et 1973, retrait du service en 1979 et modification en ob bl 66/74.
 Obusier blindé 66/74 M 109: 131 modifié en M109 A1B (L39, M185), les quinze autres ayant été transformé en chars écoles.

M109A1
 Obusier blindé 74 M 109 : 120 M109 A1 (L39, M185) acquis entre 1974 et 1978, mise en service entre  et , retrait du service en 2003 et modification en ob bl 74/95 KAWEST.
 Obusier blindé 79 : 207 M109 A1 (L39, M185) acquis entre 1979 et 1980, mise en service entre 1981 et 1983 et modification en ob bl 79/95 KAWEST
 Obusier blindé 88 : 108 M109 (L39, M185) acquis en 1990, mise en service entre 1991 et 1992 et modification en ob bl 88/95 KAWEST.
 Obusier blindé 74/95, 79/95, 88/95 : transformation en M109 KAWEST (L47), 348 obusiers des séries ob bl 74, ob bl 79 et ob bl 88. Canon de RUAG L47 de  à la place du M185 américain. Six hommes d'équipage, dont trois chargeurs au lieu des huit habituels. Accroissement de la capacité d'emport de charge (40 obus), modernisation des systèmes informatiques de bord. Amélioration également du moteur et de la boite de vitesses, etc. Décidé lors du programme d'armement de 1995 (165 obusiers) et 1998 (183 obusiers), il est mis en service à partir de 1998.
 Obusier blindé M109 KAWEST WE : modernisation par RUAG Land Systems à partir de 2008 de 133 Obusier blindé M-109 KAWEST (L47) 74/95 79/95 et 88/95, sur un total de 348 Obusier blindé 74/95, 79/95, 88/95. En service à partir de 2009.

Véhicules

Blindés 

Source du Tableau:
 Hans Rudolf Kurz, Cent ans d'Armée suisse, Éd. Troislangues, Lugano-Porza, 1981
 Kampfpanzer, Urs Heller

Le M113 dans l'Armée suisse 
Plus de  ont été en service au sein des troupes mécanisées de l'Armée suisse, et certains le sont toujours en 2022. Le modèle de base est le M113A1 armé d'une plaque tournante pour la mitrailleuse M2 de  1964. Il est appelé char de grenadier 63 (Schützenpanzer 63), année du programme d'armement décidant son achat. L'ensemble des M113 ont été achetés en quatre tranches, on parle alors de série 1 (1963), 2 (1968), 3 (1974) et 4 (1979). Des M113 d'origines ont ensuite été transformés, parfois à plusieurs reprises, augmentant ainsi leurs capacités militaires et leur temps de service. Le 63 est alors suivi de l'année de modification des premiers véhicules, par exemple char de grenadier 63/73.

 char de grenadiers 63:  acquis avec les programmes d'armement 1963 (série 1, 383 vhc M+73706 - M+73836, M+73855 - M+73950, M+73969 - M+74028 et M+74047 - M+74142) et 1968 (série 2, 137 vhc M+74300 - M+74436), armés d'une mitrailleuse  1964, en service de 1964 à 1975.
 char de grenadier 63/73: 520 chars (ou 519), transformation des char de grenadiers 63. Décidé lors du programme d'armement de 1973, 625 chars, dont 105 chars de commandement 63, ont été équipés d'un canon automatique de  Hispano-Suiza HS-404 (Genève) intégré dans une tourelle rotative fermée.
 char de grenadier 63/89: 322 chars (ou 316), transformation de char gren 63/73 de 1991 à 1994 (séries 1 et 2) par RUAG Thun, armé d'un canon de  1948/73, en service de 1990? à 2007.
La transformation de char de grenadier et de commandement 63/73 en char de grenadier et de commandement 63/89, décidée avec le programme d'armement 1989 et effectué par RUAG Thun, apporte une meilleure protection de l'équipage et une plus grande mobilité du char.
 Un blindage complémentaire est ajouté à l'avant et sur les côtés. Le blindage latéral est renforcé par de minces plaques d'acier extra-dur, partiellement perforées, posées à une certaine distance de la structure en aluminium. Cette modification permet d’amélioré le blindage qui n'offrait qu'une protection contre les munitions de  à noyau d'acier. .
 Les réservoirs sont déplacés à l'extérieur du véhicule pour diminuer le danger d'incendie de carburant à l'intérieur.
 Peinture de camouflage semblable à celle du char 87 Léopard.
 Ajout de 2 x 3 lance-pots nébulogènes  1974
Le char étant devenu plus lourd, le bloc-moteur fut changé et le châssis amélioré, le tout augmentant les performances du M113, notamment en montée et sur terrain difficile
 Nouveau moteur diesel turbocompressé améliorant la performance initiale de plus de 30%. L'engrenage, la boîte de vitesses est le système de freinage ont été adaptés.
 Amélioration de la suspension avec de nouvelles barres de torsion avec un plus grand champ élastique, un amortisseur supplémentaire de chaque côté et un déplacement du système de tension des chenilles.

 char de commandement 63: 575 chars (ou 544) acquis avec les programmes d'armement 1963 (série 1, 200 vhc M+73500 à M+73699), 1968 (série 2, 160 vhc M+74437 à M+74596), 1974 (série 3, 5 vhc M+74793 à M+74847) et 1979 (série 4, 160 vhc M+73340 à M+73499), armés d'une mitrailleuse  1964, en service de 1964 à 1975 dans les Troupes mécanisées et légères, l'artillerie, les transmissions et le génie.
 char de commandement 63 avec système de simulation 74: 2 chars de la série 1 (M+73597 et M+73606) équipés du système de simulation laser SIM 74 destiné en principe à être monté sur des chars de combat, en service de 1974 à 2000 sur la place d'armes de Bure .
 char de commandement 63 avec système de simulation 81: 4 chars des séries 2 (M+74481 et M+74483) et 3 (M+74838 et M+74839) équipés du système de simulation laser SIM 81 destiné en principe à être monté sur des chars de combat, en service de 1981 à 2000? à Bure.
 char de commandement 63/73: 106 chars (ou 105), transformation de char cdmt 63 de 1974 à 1976 (séries 1 et 2), armés d'un canon de  1948/73, en service de 1975 à 2007.
 char de commandement 63 /89: 57 chars (ou 66), transformation de char de commandement 63/73 (séries 1 et 2) par RUAG Thun, armé d'un canon de  1948/73, en service de 1990 à 2005.
 char de commandement d'artillerie 63/97 INTAFF : 35 chars, transformation de char cdmt 63 (série 4), en service à partir de 1998.

 char grue 63 : 61 chars de la série 2 (M+74597 - M+74657), doté d'une grue Hiab 172R pour lever 3 t, d'une trape de toit élargie et armé d'une mitrailleuse  1964. Un groupe motopropulseur complet pour M113 se trouvait dans le char. En service de 1971 à 2004 dans les unités logistiques mécanisées (Pz D Kp et Pz Hb D Bttr)

 char de transmission 63: 25 chars de la série 1 (M+74275 à M+74299), armé d'une mitrailleuse  1964. Son équipement comprenait du matériel de transmission, des antennes et des accessoires spécifiques qui furent renouvelés en 1988. En service de 1964 à 2004 dans les groupes de transmissions des formations mécanisées (Pz Br Uem Kp).

 char de commandement direction de feux 63 : 140 chars de conduite de tir acquis avec les programmes d'armement 1968 (série 1), 1974 (série 2) et 1979 (série 4), en service de 1970 à 1998.
 char de direction des feux 63/97 INTAFF : 53 chars, en service à partir de 1998.
 char de commandement 63/07 : 50 chars, transformation de char de commandement direction de feux 63 (série 2,3 et 4), en service à partir de 2008.

 char de génie 63 : 120 chars de génie des séries 1 (M+73700 - M+73705, M+73837 - M+73854, M+73951 - M+73968, M+74029 - M+74046) et 2 (M+74658 - M+74717), équipés d'une lame de bulldozer à commande hydraulique et armé d'une mitrailleuse  1964. En service de 1964 à 1992 dans les bataillons de génies des divisons de campagnes et des divisions mécanisées.
 char de génie 63 modifié : 120 chars de génie modifiés à partir de 1991. La lame de bulldozer fut notamment remplacée par un dispositif de fixation du nouveau paquetage de combat de l^équipage. En service à partir de 1996 à 2005.
 char de sapeurs 63/05 : 60 chars, transformation en 2004, en service à partir de 2005 dans les bataillons de sapeurs de chars.

 char lance-mine 64: 132 chars de la série 1 ((M+74143 à M+74274), équipés du lance-mine  33 et d'une mitrailleuse  1964, en service à partir de 1964 dans les régiments de blindés (Pz Mw Kp). Dès 1970 (programme d'armement II de 1968) le lance-mines de  est remplacé par le lance-mines 64 de  de la Fabrique fédérale d'armes de Berne (portée , obus de ).
 char lance-mine 64/91: 132 chars modifiés par RUAG Thun de mars 1992 à avril 1993, en service de 1992 à 2008 dans les bataillons de genadiers de chars et les bataillons d'infanterie de montagne

 char de déminage 63/00: 12 chars de déminage issus de chars de grenadiers 63/89 (M+73900 - M+73911) transformés à partir de 2002 et en service à partie de 2003.

 char de grenadier 63/07 : 40 de commandement 63 de la série 4 transformés, en service à partir de 2008 dans les sections de sureté des groupes d’artilleries et des bataillons de sapeurs de char.

Le véhicule chenillé de transport M548 non blindé consiste en une cabine avant, armée d'une mitrailleuse  1964, et d'un pont équipé d'un treuil monte-charge sur rail. Il est utilisé pour le transport de munitions au sein des unités d'artillerie, il permet de ravitailler les obusier M109 (obusier blindé 74, 88 et 88/95 Kawest et les chars M113 lance-mines 64 et 64/91, et ceci particulièrement en montagne.
 véhicule chenillé de transport 68: 68 véhicules de la série 1 reçu en 1968, en service de 1969 à 1980, et 160 autres avec la série 2 à partir de 1977, en service à partir de 1979.
 véhicule chenillé de transport 68/05: transformation de 119 véhicules des séries 1 et 2. En service à partir de 2005. Le treuil monte-charge a disparu et le pont accueille maintenant six palettes-armoires à obus déchargées par un élévateur à fourche 4x4.
 véhicule chenillé de transport 88: 58 véhicules de la série 5 reçus à partir de 1986, en service de 1990 à 2009.

En 2002, dans le cadre de la réforme Armée XXI, l'armée suisse projetait de se séparer de  d'équipement d'ici 2008, dont  de grenadiers et de commandement 63/73,  de grenadiers et de commandement 63/89 et  de commandement et de conduite de tir 63.

À partir de 2006, une première tranche de 550 M-113 a été ferraillée et recyclée par une entreprise d'Ecublens. En 2012, une seconde tranche de 330 M-113 a été recyclée.

Véhicules lourds pour le transport de personne et de matériel 

Jusqu’à la fin des années 1990, la  de l’armée en cas de guerre reposait en grande partie sur des véhicules de réquisition. En , les besoins de l'armée en camions en cas de mobilisation étaient d'environ , dont  de réquisition. Les  qui composaient le parc de l'armée répondaient à des besoins que les véhicules de réquisition ne pouvaient satisfaire.

En 2016,  immatriculés comme camions, dont  lourds, composent la flotte de l’armée. En  encore, en cas de conflit, l'armée ne dispose pas de suffisamment de véhicules pour couvrir tous ses besoins de transport et compte par conséquent sur des véhicules de réquisition.

Au quotidien, la flotte est organisée sous forme de parcs de véhicules à disposition de plusieurs utilisateurs, ce qui permet de limiter les coûts. Les camions sont utilisés entre 15 et 20 ans et sont remplacés périodiquement par de nouveaux véhicules, en moyenne environ 175 camions par année.

Programme d'armement 1996
 310 camions Steyr
 250 camions Steyr 1291.320 P43/M  tt, 4x4. 35 sont utilisés pour les systèmes d'exploration électronique à l'échelon des corps d'armée (PA 1996). Quatre sont destinés au système de drones de reconnaissance ADS 95 (PA 1995).
 60 camions Steyr 1491.320 P40/M  tt, 6x6. Huit véhicules sont prévus pour les systèmes de drones de reconnaissance ADS 95.

Programme d'armement 1999
 325 camions Iveco ( tranche)
 250 camions 4×4
 75 camions 6×6

Programme d'armement 2002 (livraison 2004 - 2005)
 80 camions avec bennes amovibles par bras hydraulique ( tranche), Ivecco Eurotrekker, pour la logistique
 60 camions 6×6
 20 camions 8x8
 340 bennes amovibles, dont 80 au maximum pouvant recevoir les modules de transport pour la munition
 50 remorques pour caisses amovibles, avec traîneau

Programme d'armement 2010
 910 camions
 Camions/superstructures interchangeables : 536, remplacent des camions d’anciennes générations comme le Steyr A680 (acquis de 1968 à 1970) et le camion avec benne Saurer D330 (acquis en 1980)
 336 camions à capacité tout-terrain réduite, dans différentes exécutions
 60 trains routiers d’école de conduite (camions et remorques), remplacemement des trains routiers d’école de conduite Steyr, en service depuis 1995.
 114 camions 8x8 à capacité tout-terrain réduite, avec système pour caisses amovibles
 26 superstructures interchangeables
 Camions tout-terrain : 400 (250 4x4 et 150 6x6), remplacent une partie des 1200 Saurer 6 DM 4x4 et Saurer 10 DM 6x6 acquis avec le programme d’armement 1982.
 Remorques : 150

Programme d'armement 2011
 247 véhicules (170 voitures de livraison, 5 autocars) dont 72 camions qui remplacent principalement des véhicules utilisés par les exploitations du DDPS pour des transports généraux (notamment les transports de marchandises dangereuses et le matériel sensible), pour garantir l’état de préparation matérielle de la troupe à l’engagement et à l’instruction et pour le service hivernal (4×4 équipés pour le déneigement et le salage). Les camions 6×6, sont pratiquement identiques à ceux dont l’acquisition a été demandée avec le programme d’armement 2010. Ils sont dotés d’un équipement supplémentaire pour les engagements humanitaires ou de promotion de la paix dans les régions à faible risque (appareils radio et treuils). Livraison entre 2012 et 2015.
 62 camions (4×2, 4×4 et 6×2) dans différentes exécutions :
 Camion 4×2 pont avec plate-forme de chargement
 Camion 4×4 pont avec plate-forme de chargement, service hivernal
 Camion 6x2/6x6 pont avec plate-forme de chargement, système interchangeable
 10 camions protégés Iveco Trakker 8x8 (superstructure CALAG Carrosserie Langenthal AG) pour des engagements humanitaires ou de promotion de la paix : version transport de conteneurs, avec grue de chargement et version système interchangeable pour le transport de conteneurs et comme véhicule tracteur de semi-remorques.

Programme d'armement 2013
 100 camions Iveco Trakker 6×6, capacité tout-terrain réduite, avec pont couvert et plate-forme de chargement

Programme d'armement 2016
Acquisition principalement pour les troupes du sauvetage et du génie. Avec le programme d’armement 2010, une grande partie des anciens camions encore en service à l’époque ont été remplacés par des véhicules de nouvelle génération. Cette acquisition vise à remplacer les camions Steyr et Saurer en service au sein des troupes du génie et du sauvetage. Livraison entre 2018 et 2022.

 70 tracteurs à sellette 6×6 pour le pont flottant et le transport de machines de chantier
 24 tracteurs à sellette 6×6 pour des transports de matériel
 81 tracteurs à sellette à 2 essieux pour le pont flottant 95
 38 semi-remorques à 2 essieux pour le transport de matériel
 20 semi-remorques surbaissées à 3 essieux
 15 trains routiers d'école de conduite
  d'école de conduite
 5 véhicules logistiques pour le pont flottant 95
 25 trains de véhicules-citernes
  6×6 à capacité tout-terrain réduite
  6×6 tout-terrain
  6×6 avec benne basculante
  4×4 avec benne basculante et grue
 (2000 remorques à 1 essieu, remplace la remorque à 1 essieu 87)
 100 conteneurs amovibles
 5 superstructures interchangeables avec grue

Programme d'armement 2019
 370 camions Iveco pour remplacer d’anciens véhicules, livraison : entre 2021 et 2024
 70 camions Iveco Trakker 6x6 à capacité tout-terrain réduite, avec pont
 130 camions Iveco Trakker 6x6 tout-terrain avec pont et treuil
 110 camions Iveco Trakker 8x6/4 avec superstructure interchangeable
 7 camions Iveco Stralis 450 4x2 
 26 camions Iveco Trakker 450 4x4 dont 6 avec lame
 16 camions Iveco Stralis 480 6x2
 11 camions Iveco Trakker 6x6 dont 7 avec lame

Véhicules légers pour le transport de personne et de matériel 

Programme d'armement 1999
Voitures de livraison civiles : 400 unités
 150 fourgons Mercedes-Benz Sprinter 312 D : minibus 13 pl 4x4 MB 312 D et minibus 13 pl int 4x4 MB 312 D (blanc, pour Swissint)
 250 châssis Mercedes Sprinter 413 CDI

Budget de l’équipement et du matériel à renouveler 2004 (BER 04)
450 Voitures de livraison civiles à traction intégrale Mercedes Sprinter

Programme d'armement 2010
Remplacememt de 150 MB Sprinter (voitures de livraison) avec bancs longitudinaux (PA 1999 et BER 04) pour des raisons de sécurité et remplacement d'une centaine de véhicules de différents types, comme des voitures de livraison VW et FORD, en service depuis plus de 15 ans. Ces voitures de livraison servent au transport du personnel et du matériel dans les écoles et les formations.
 170 minibus pour le transport de personnes ;
 80 voitures de livraison en différentes exécutions pour le transport de matériel.

Voitures de tourisme et voitures de livraison 

Programme d'armement 2010
1000 voitures de transport de personnes 4x2 et 4x4 remplacant jusqu’à la fin 2013 quelque 1500 véhicules en service depuis plus de 10 ans dans l’armée et l’administration.

 50 voitures 4x2 pour le transport de personnes, 2 places, comme véhicules de transport de courrier et véhicules d’exploitation
 Caisson, 2 personnes, 4×2 : Opel Combo/van 1.3 CDT
 750 voitures pour le transport de personnes, combi, 5 places, pour le transport de personnes;
 Combi, 5 personnes, 4x4 : Škoda Octavia Combi 1.9 TDI
 Combi, 5 personnes, 4×2 : Peugeot 308 combi 1.6 HDI
 Combi/van, gaz naturel, 5 personnes, 4×2 : Opel Zafira 1.6 CNG
 200 voitures pour le transport de personnes, 9 places, pour le transport de personnes
 Van, 9 personnes, 4×4 : appel d'offres relancé en 2010
 Van, 9 personnes, 4×2 : Citroën Jumpy 2.0 HDI

Les véhicules de transport de personnes dont l’acquisition est demandée sont des véhicules de série. 5 %, environ, de ces véhicules fonctionneront au gaz naturel.

Programme d'armement 2011
Les 170 voitures de livraison ont remplacé des véhicules similaires de différents types, comme des voitures de livraison VW et Ford, en service durant plus de 15 ans.

 90 Châssis-cabine, 4x4,  (charge : ), 2 personnes/matériel, EURO V: MB Sprinter 516 CDI, 4×4, pour le transport de matériel
 80 Combi 4x4,  (charge ), 10 personnes/matériel, EURO V: MB Sprinter 316 CDI, 4×4, pour le transport de personnes

Programme d'armement 2013
Les 360 voitures de livraison dont l’acquisition est demandée remplaceront des véhicules similaires de différents types en service depuis plus de 15 ans, qui ont atteint la fin de leur durée d’exploitation.

 100 voitures de livraison / camions légers en différentes versions pour le transport de matériel : Châssis-cabine, 4x4,  (charge : ), 2 personnes/matériel : MB Sprinter 516 CDI, 4×4
 Voiture de livraison, 4×4, 
 Camion léger, 4×4, 
 260 Minibus, 4×4, pour le transport de personnes : Combi 4x4,  (charge ), 10 personnes/matériel : MB Sprinter 316 CDI, 4×4

 Budget de l’équipement et du matériel à renouveler
 2017 (BER 17)
Remplacement en continu de voitures de tourisme et de véhicules de livraison (et divers véhicules d’exploitation de la Base logistique de l’armée (BLA).

 2018 (BER 18)
Remplacement d'anciens véhicules de livraison et de voitures de tourisme (et divers véhicules d’exploitation ainsi que des chariots élévateurs)

 2019 (BER 19)
Remplacement de véhicules civils pour le transport de personnes et de marchandises vétustes ne répondant plus aux normes actuelles. Le renouvellement de la flotte s’effectue en plusieurs tranches.

Véhicules sanitaires et ambulances

Camions-grues

Citernes routières et camions-citerne 

Les citernes routières servent notamment à ravitailler les stations d'essences de la Confédération, bien que celle-ci soient essentiellement ravitaillées par le chemin de fer. En cas de service actif, l'armée a la possibilité de requestionnés des véhicules civils.

Machines de chantier du génie, chargeurs et véhicules de déneigement 
Les véhicules de déneigement spécifiques aux aérodromes sont répertoriés dans la section Véhicules d'aérodromes.

Tracteurs 
Dans l'armée suisse les premiers tracteurs étaient utilisés pour tirer des charges. Il furent d'abord utilisés comme tracteurs d'artillerie, puis pour la DCA lourde, ensuite dans le génie, la protection aérienne (sauvetage), l'infanterie et dans le service sanitaire. Les tracteurs remorqueurs d'avion sont également répertoriés dans la section Véhicules d'aérodromes.

Autocars 

Actuellement les autocars sont attribués à la Base logistique de l’armée. Les véhicules, qui constituent un pool, sont remis/utilisés en fonction du besoin. Ils sont principalement utilisés pour la couverture de besoins de transport des formations d’application et des Départements fédéraux, ainsi que pour la formation des conducteurs. En 2011, 29 autocars étaient en service.

Motocycles

Les bataillons à moto 
Entre 1936 et 1956, l’armée suisse comptait trois bataillons de motos incorporés aux troupes légères, troupes dons la fonction était d’apporter un soutien rapide à l’infanterie indépendamment des transports ferroviaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pneus et le carburant étant rares, des motards furent reconvertis en canonniers ou en fantassins. En 1943, les compagnies de motards ont été équipées de mitrailleuses lourdes et de canons antichars  35/41. L'année suivante, elles ont été armées de l'arquebuse anti-chars de , alors tirée par le side-car A 720. En 1952 la  a été introduite.

En 1956,  motos tout modèles confondus, sont en service dans l'armée suisse. Mais en raison du blindage insuffisant des compagnies de motards et de leur inaptitude à l’engagement durable dans de mauvaises conditions météorologiques, le , la décision était prise de supprimer cinq compagnies de motards dans chacun des trois bataillons. Les motards restants ont été répartis entre les états-majors et les formations mécanisées. Comme pour les chevaux, les motards ont perdu de leur importance, remplacés par la Jeep à transmission intégrale mettant ainsi fin à l’apogée des troupes de motards dans l'armée suisse.

Actuellement les motards sont principalement des soldats de circulation. Ces soldats sont chargés de reconnaître le réseau des voies de communication et la situation du trafic, d'assurés la régulation de la circulation, de jalonnés les axes de marche et d'organiser les détournements et les sens uniques. Par ailleurs, ils assurent des tâches de régulation du trafic en faveur des autorités civiles et militaires. La majorité d'entre eux sont incorporés dans des compagnies et des sections de commandement dans les différents bataillons de l'armée, environ un quart est affecté à la compagnie de circulation de Drognens. L'école de recrue des motards se déroule à Monte Ceneri au Tessin au sein de la compagnie circulation 6 (ER CT 47-1, cp circ 6) des Écoles circulation et transport 47 (E CT 47) de la Formation d’application de la logistique (FOAP logistique).

Cycles

Les troupes cyclistes de l'Armée suisse 
L’Armée suisse avait une troupe d'infanterie cycliste qui a cessé d’exister en 2002. Les troupes cyclistes sont créées en 1892 en vertu de la loi fédérale établissant la formation de compagnies cyclistes. En 1912, elles intègrent les sections de combat afin d'étendre leurs compétences au-delà des missions de liaison comme par exemple l’exploration, l’occupation des avant-postes ou la sûreté des flancs de déplacement de l’infanterie. En 1937, les troupes cyclistes passe de l'infanterie aux troupes légères nouvellement créée, qui intègrent également la cavalerie et les troupes légères motorisées. En 1962 elles sont renommées troupes mécanisées et légères (TML). Le , dans le cadre du passage d'Armée 95 à Armée XXI en 2004, les trois régiments de cyclistes incorporés aux trois corps d'armée de campagne sont dissous, marquant ainsi la fin des troupes cyclistes au sein de l'Armée suisse.

Les troupes cyclistes de 1995 à 2003:
 Radfahrerregiment 4: Batallion Cycliste 1, Radfahrerbatallion 2 et 7
 Radfahrerregiment 5: Radfahrerbatallion 3, 4 et 8
 Radfahrerregiment 6: Radfahrerbatallion 5, 6 et 9

Un régiment était composé de trois bataillons. Parmi eux, deux étaient composés d'une compagnie d'état-major (EM), de 3 compagnies de cyclistes, d'1 compagnie cycliste Lance-mines  72 et 1 compagnie cycliste anti-chars (M47 Dragon et Panzerfaust 3). Un bataillon était composé d'1 compagnie d'état-major, d'1 compagnie de cycliste, d'1 compagnie de lance-mine lourd , d'1 compagnie de chasseur de chars (Piranha TOW) et d'1 compagnie sanitaire.

Les vélos militaires continuent néanmoins d’être utilisés pour leurs côtés pratiques, écologiques et sportifs par exemple lors des écoles de recrues et des écoles de cadres, sur les places d’armes et durant les cours de répétitions.

Il y a eu deux modèles de vélo fabriqués pour l’armée Suisse. Le vélo d'ordonnance 05, qui a été fabriqué de 1905 aux années 1980 en plusieurs versions, il n’avait qu’une seule vitesse. Il a ensuite été remplacé par le Vélo militaire d'ordonnance 93, avec 7 vitesses. Tous deux étaient fabriqués par l’entreprise Condor.

Remorques

Subsistance 
Cuisines roulantes, cuisines de campagne, fourgons de cuisine, boulangeries mobiles, moulins mobiles, caisses de cuisine et réchauds

Définitions des termes utilisés selon l'association du musée suisse de l'armée (VSAM).
 Cuisine roulante : toujours avec l’emploi de chaudières installées de manière fixe
 Cuisine : chargé avec une cuisine ou avec du matériel de cuisine également chaudière avec marmite et cheminée
 Forge de campagne : chargé avec une forge ou équipé d’une forge
 Chariot à ustensiles : chargé avec divers ustensiles, en partie également avec du matériel de cuisine
 Batterie : emploi dans l’artillerie
 Fourgon : voiture hippomobile à deux essieux
 Chariot : voiture hippomobile à un essieu
 Remorque : véhicule tracté par un véhicule à moteur
 Caisse de cuisine, autocuiseur : contenant chauffant isolant dans lequel on place des récipients avec des mets chauffés au préalable qui terminent leur cuisson sans apport d’énergie supplémentaire
 Animal de caisses de cuisine : animal de bât chargé de caisses et d’ustensiles de cuisine

Véhicules de service du feu 
Plusieurs services du DDPS utilisent des véhicules de services du feu.

 Sapeurs pompiers d'exploitation DDPS (SF+E) / Betriebsfeuerwehren VBS (B+F) : Le corps des sapeurs-pompiers DDPS est incorporé à la  (BLA), il compte 800 pompiers. La base logistique de l'armée (BLA) comprend cinq centres de logistique de l'armée (CLA) à Thoune, Hinwil, Grolley, Othmarsingen et Monteceneri. Les cinq CLA sont responsables de la protection contre les incendies, de l'assistance en cas d'accident et de la sécurité de toutes les infrastructures de l'armée. Ces cinq CLA comptent également des détachements de sapeurs-pompiers répartis sur leur territoire de responsabilités respectifs.

Par exemple le centre logistique de l'armée (CLA) de Thoune compte cinq détachements dans les localités de Meiringen, Wangen, Grünenmatt, Kandersteg et dans le Haut Simmental, totalisant environ 200 pompiers. Le SF+E de Thoune a été fondé en 1885 en tant que Service fédéral de pompiers pour les opérations militaires de Thoune. Le CLA de Thoune comporte également le centre d’alarme national DDPS. Le CLA d'Hinwil, responsable de toute la Suisse orientale, comprend un groupe nord (Hinwil, détachements de Dübendorf (ZH), Kloten/Bülach (ZH) et Frauenfeld/Bronschhofen (SG), ainsi qu'un groupe sud (Coire (GR), Mels (SG), Saint-Luzisteig (GR), Walenstadt (SG), Elm (place de tir de Wichlen), Nufenen/Hinterrhein (place de tir pour chars)). Le CLA de Monteceneri (Pompieri aziendali DDPS) est composé de 127 pompiers (CP+E CLEs-M / B+F ALC-M). Il est responsable du Tessin (Monteceneri, Isone, Airolo), d'Uri (Andermatt et Rynächt à Schattdorf), de l'est du Haut-Valais (Gluringen) et du sud-ouest des Grisons. Il comprend également le Centre d’intervention du Saint-Gothard.
 Le Centre d’intervention du Saint-Gothard est rattaché à la  (BLA) mais accomplit ses tâches pour le compte de l’Office fédéral des routes (OFROU). Il a pour principale tâche d'assurer la sécurité du tunnel routier du Saint-Gothard. Il dispose de deux casernes, l'une au portail nord à Göschenen (Schadenwehr Gotthard SWG), l'autre au portail sud à Airolo (Centro d'intervento del San Gottardo CIG).

 Les trains d’extinction de l’Armée TREXA (Armeelöschzüge ALZ, anciennement Tanklöschzug TLZ) étaient fournis par le Commissariat Central des Guerres CCG (Oberkriegskommissariat OKK). Ces véhicules étaient utilisés pour lutter contre les incendies dans les dépôts pétroliers ou les incendies de liquides de véhicules de transports (wagon-citerne, camion-citerne, navire-citerne). Ils étaient exploités par une section des pompiers locaux formée de militaires. Avec la fin des TREXA dans les années 2000, de nombreux véhicules ont été repris par les services du feu locaux. Ils étaient répartis sur 14 sites : Altdorf, Berne, Bienne, Buchs, Frauenfeld, BVA Grünenmatt, Lugano, Saint-Gall, Schönenwerd, Schwyz, Sion et Viège, Spiez et Meiringen, Vernier ainsi que Zurich.

 Bataillons d'aide en cas de catastrophe (anciennement régiments) et Bataillon d’intervention d’aide en cas de catastrophe (depuis 2004) : L'une des trois missions fondamentales de l'Armée suisse consiste à apporter son soutien aux autorités civiles lorsque les moyens à leur disposition ne suffisent plus pour faire face à de graves menaces ou pour gérer d'autres situations d'exception, en particulier les catastrophes en Suisse et à l'étranger.

L’aide militaire en cas de catastrophe (aide mil cata), dans laquelle l’armée intervient au bénéfice et sur demande des états-majors de conduite cantonaux, s’inscrit dans le cadre des engagements subsidiaires pour la prévention et la maîtrise des dangers existentiels. L’armée est alors engagée en Suisse et dans les zones limitrophes. Avec leurs formations spécialisées, les troupes de sauvetage constituent les éléments moteurs de l’aide en cas de catastrophe. Le bataillon d'intervention d'aide en cas de catastrophe (bat interv acc) peut intervenir en quelques heures. Les bataillons d'aide en cas de catastrophe (bat acc) peuvent être mobilisés et engagés en l'espace de quelques jours afin d'assurer la capacité à durer, de fournir l'effort principal et d'apporter des renforts.

En vue de la formation de modules d'engagement basés sur les besoins, les formations spécialisées des troupes de sauvetage peuvent être complétées par des éléments d'autres armes. Il s'agit essentiellement ici de moyens et de prestations des Forces aériennes (transport, hélicoptère bombardier d'eau), des troupes du génie, des services de la logistique, des troupes sanitaires, de la Police militaire ainsi que des troupes de défense ABC.

 Les pompiers d'aérodromes des Forces aériennes : Les sapeurs-pompiers du piquet de sauvetage des bases aériennes (sapeurs-pompiers d'exploitation) et la section sûreté (soldat d'aviation) disposent de véhicules spécifiques aux aérodromes. Ils sont répertoriés à la section Véhicules d'aérodromes.

Bateaux 
Depuis la réforme Armée XXI entrée en vigueur en 2004 la  (Motorboot Kompanie 10) remplace les trois compagnies issues de la réforme Armée 95 (Cp can mot 15 lac Léman, Mot Boot Kp 43 Bodensee, Mot Boot Kp 96 lac Majeur et lac de Lugano). Jusqu'en 2020 elle mettait en œuvre le canot-patrouilleur 80/98 notamment dans des missions de soutien aux autorités civiles (gardes-frontière, police). À partir de 2019, le canot-patrouilleur 80/98, introduit en 1982, est remplacé par le canot-patrouilleur 16.

Ponts 

Définitions :
 Ponts de fortune : ouvrages réalisés avec les matériaux de construction à disposition en temps de guerre ; il s'agit donc surtout de ponts de bois.
 Ponts sur chevalets, ponts dont les supports reposent sur le lit du cours d'eau. De tels ouvrages offrent une résistance assez faible.
 Le pont sur palées de pilotis repose sur des supports enfoncés mécaniquement au moyen d'une sonnette dans le lit du cours d'eau. Ce système est adopté en particulier pour les ponts qui doivent offrir une plus grande résistance.
 Le pont de fortune sur supports flottants peut être aménagé au moyen de canots pneumatiques, de nacelles en bois, etc., lorsqu'il n'est appelé à supporter que des charges réduites.
 Ponts d'ordonnance : ouvrages qui peuvent être lancés à l'aide d'éléments préfabriqués, amenés et assemblés sur place par la troupe. Ici également, on distingue deux genres de supports :
 Supports flottants avec pontons ou canots pneumatiques pour les eaux profondes
 Chevalets pour les eaux peu profondes.
 Classe MLC 70 = capacité de portage de . (Military Load Class: mesure américaine, Convention internationale, dans laquelle une unité correspond à  métrique.)

Chemin de fer 
L'armée suisse peut réquisitionner des trains, et a possédé par le passé son propre matériel roulant (chemin de fer militaire), par exemple durant la Première Guerre mondiale.

Vraisemblablement, les premiers convois militaires en Suisse commencent à circuler en été 1849. En Suisse romande, le premier transport de troupe par chemin de fer s'effectue le . Il s'agit d'une école de recrues d'artillerie se déplaçant de Morges à Lausanne. Le convoi est composé de deux locomotives, d'une voiture pour les officiers, de 12 wagons plats pour les canonniers et le matériel, de  couverts pour les chevaux et leurs accompagnants ainsi que de deux wagons-freins. Le , le Département militaire adopte les premières «Prescriptions pour le transport des troupes par les chemins de fer suisses», élaborées par le haut-commissaire à la guerre de la Confédération.

En 1870, est créé le premier état-major Service militaire des chemins de fer (SMC). Rattaché à l’état-major général, il a pour mission la coordination des cinq compagnies ferroviaires privées de l’époque.

L'Organisation militaire 1874 voit la création de  du génie, parmi lesquels sont rattachées les premières compagnies de chemin de fer, formées de cheminots et de personnel externe. Leur mission est de renforcer les entreprises ferroviaires civiles afin d'assurer l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire.

Au passage à Armée 61, la mission du Service militaire des chemins de fer n'a que peu évolué, il s'agit dans un premier temps d'assurer les transports de mobilisation de l'armée et, dans un second temps, d’effectuer les transports de troupes et de matériel de l'armée. En temps de guerre, toutes les entreprises de transport publiques sur rail, sur route et sur l'eau voient leurs direction militarisée et centralisée.

Transmission

Mines et charges dirigées 

L'armée possédait des mines antipersonnel qui ont été retirées du service en  à la suite de la ratification par la Suisse de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel (Traité d'Ottawa).
La Suisse disposait de bombes à sous-munitions (modèle KaG90). À la suite de la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions le , l'armée commença l'élimination de ses stocks de munitions à sous-munitions en 2013.

Explosifs

Munitions

Historique de l’acquisition de l'équipement propre aux Forces aériennes

Véhicules d'aérodromes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Armée suisse
 Forces aériennes suisses
 Grades de l'Armée suisse
 Distinctions de l'Armée suisse
 Classification et caractéristiques des munitions dans l'armée suisse

Liens externes 
 Site officiel de l'Armée suisse
 Association du musée suisse de l’armée (VSAM)
 Urs Heller, Militaerfahrzeuge.ch, véhicules de l'Armée suisse
(de) Fahrzeuge der Schweizer Armee (2020): Markus Hofmann, Max Martin et Christoph Zimmerli,   Tous les véhicules de l'armée suisse de 1900 jusqu'à 2020.

Forces armées de la Suisse